Светого́рск () — пограничная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 25,6 км линии Каменногорск — Иматранкоски.

Общие сведения 
Станция территориально расположена в одноимённом городе Выборгского района Ленинградской области. Путевое развитие состоит из шести путей. До 2005 года станция была на ручном управлении. В августе 2008 года завершилась реконструкция международного пограничного перехода Светогорск, которая велась с 2005 года. За это время в рамках проекта освоено 382,93 млн. рублей, из них в 2008 году – 29,280 млн. рублей.
В период реконструкции станции были построены новый административно-бытовой корпус (АБК), помещение дежурного по станции (пост ЭЦ), досмотровый мост, ограждение, системы освещения, видеонаблюдения и пожаротушения, пешеходные дорожки в междупутьях. Завершены работы по укладке верхнего строения пути и стрелочных переводов, по монтажу 2-х модульных компрессорных станций, смонтирована модульная трансформаторная подстанция, выполнено благоустройство территории. В настоящий момент все работы закончены и объект сдан государственной комиссии.

В феврале 2012 года началась реализация проекта "Развитие железнодорожных пунктов пропуска Светогорск – Иматра". На состоявшемся в начале мая совещании представители бизнеса Финляндии и России выразили заинтересованность в развитии пограничного перехода Светогорск. Уже на сегодняшний день они готовы отправлять около 100 тыс. тонн грузов из Финляндии в Россию через данный погранпереход. Это преимущественно бумажные и химические грузы.

Планы и перспективы 
Власти финской Южной Карелии уверяют, что электричку Петербург — Иматра — Лаппеенранта с миллионным пассажиропотоком можно будет запустить в 2025 году. В ближайшее время финская сторона намерена обратиться в Минтранс РФ с предложением о реконструкции ЖДПП «Светогорск» и придания ему статуса многостороннего. Для реализации проекта на российской стороне потребуется не меньше 3,3 млрд рублей. Через «Светогорск» из России везут главным образом лес и пиломатериалы, обратно платформы идут порожними. В номенклатуру разрешённых товаров входят также металл, битум. Чтобы ограничений по товарным группам не было, пункту пропуска нужен международный статус.Ещё одним аргументом в пользу запуска электрички называется улучшение безопасности дорожного движения – трасса «Скандинавия» A-181 имеет дурную славу из-за многочисленных аварий.Для запуска пассажирского сообщения также нужна электрификация 26-километрового участка дороги от Каменногорска до границы. Кроме того, для местных жителей активное железнодорожное движение может обернуться пробками на переездах, поэтому потребуется строительство виадуков.

История 
Станция Enso была открыта 01 ноября 1892 года. Решение о строительстве железной дороги от Выборга — до , в том числе и до Иматра, было принято в 1888 году. Работы по строительству были начаты в 1890 году. На сооружении дороги в 1892 году работало 6000 человек. Так, в 1923 году станция Антреа имела в путевом развитии четыре станционных пути. Плюс несколько подъездных путей для обслуживания нескольких местных заводов, комбинатов, карьеров и лесосклада.

Название
В 1948 году состоялось массовое переименование населенных пунктов Ленинградской области. Переименование города и станции Энсо в Светогорск было утверждено Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 года.

Пригородное сообщение 
С 20 июля 2014 года были отменены все пригородные поезда Выборг — Светогорск. Причиной этому стали многомиллиардные задолженности регионов.
С этого года с регионами начали заключать договоры исходя из их платежеспособности. О том, что услуги в долг больше оказываться не будут, железнодорожники предупредили регионы еще в IV квартале 2013 г., отметил представитель ОАО "РЖД".

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Светогорск на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Светогорск на railwayz.info
 Паспорт станции Светогорск на сайте РЖД.
 Паспорт станции Светогорск на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Выборг — Хийтола.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939, 1942 гг.

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)